Droga do Indii – powieść autorstwa Edwarda Morgana Forstera z 1924 roku, zekranizowana jako Podróż do Indii
 Droga do Indii – powieść autorstwa Marka Gajdzińskiego z 2000 roku
 Droga do Indii – brazylijska telenowela z 2009 roku
 Droga do Indii – gra komputerowa z 2001 roku, wydana przez Microïds